Le bombardement d'Évreux peut faire référence à :
 Bombardement d'Évreux (1940)
 Bombardement d'Évreux (1944)